Предио Есперансита има више значења:

 Предио Есперансита, Андрес Алмада Сесења (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Предио Есперансита, Ехидо Висенте Гереро (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику